De zesde wereldkampioenschappen badminton werden in 1989 in Jakarta, Indonesië gehouden. Het was de tweede keer dat het toernooi werd georganiseerd in Jakarta. De wedstrijden werden gespeeld in de in Senayan Istora. Het toernooi werd destijds georganiseerd door de International Badminton Federation (IBF), de huidige Badminton World Federation (BWF).

Medaillewinnaars

Uitslagen

Mannen enkelspel

Vrouwen enkelspel

Mannen dubbelspel

Vrouwen dubbelspel

Gemengd dubbelspel

Medailletabel 

1989
Sportevenement in Jakarta
Badminton in 1989
Badminton